Montredon est un toponyme et un patronyme.

Étymologie 
Montredon est un nom composé occitan signifiant littéralement « sommet arrondi ».

Très utilisé en toponymie occitane, le substantif mont désigne une hauteur plus ou moins importante. Il est généralement suivi d'un déterminant, ici l'adjectif redon (ou redond), signifiant « rond », qu'on retrouve dans de nombreux toponymes comme Pierredon (Pié-redon) ou Roqueredonde, voire en forme substantivée : le Redon, la Redonne.

Ce toponyme désigne naturellement des lieux situés sur ou près de hauteurs de forme arrondie. Il en a été dérivé un patronyme : « de Montredon ».

La prononciation étymologiquement correcte est « Mont-redon » et non le « Mon-tre-don » que l'écriture agglutinée incite à réaliser.

Toponyme 

 Montredon, commune française située dans le département du Lot ;
 Montredon-des-Corbières, commune française située dans le département de l'Aude ;
 Montredon-Labessonnié, commune française et chef-lieu de canton du département du Tarn ;
 Montredon, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Saint-Rome-de-Tarn ;
 Montredon, ancienne commune française du Puy-de-Dôme, aujourd'hui intégrée à Aydat, qui devait son nom au sommet voisin, le Mont Redon ;
 Montredon, quartier de Marseille, dans le  ;
 Montredon, hameau situé sur le Larzac dans la commune de La Roque-Sainte-Marguerite (Aveyron) ;
 Montredon, lieu-dit de la commune française de Tournemire (Cantal).

Patronyme 

 Famille de Montredon, famille éteinte de la noblesse française
 Bertrand  de Montredon, évêque français ;
 Raimon de Montredon (?-1160), évêque français ;
 Joseph Louis François Hyacinthe de Montredon (1744-1801), général de division de la Révolution française.
 Jacques-Charles Ranchin de Montredon, poète et homme de lettres.
 Famille Le Deschault de Monredon, famille subsistante de la bourgeoisie française

Voir aussi 

Patronyme occitan